Lajes (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
Lajes Pintadas, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
Lajes (Seia), een plaats in de Portugese gemeente Seia
Lajes (Azoren), een plaats op de Azoren